Zylka ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Zylka (* 1985), US-amerikanischer Schauspieler
 Ferdinand Zylka (* 1998), deutscher Basketballspieler
 Jenni Zylka (* 1969), deutsche Journalistin und Romanautorin
 Martin Zylka (* 1970), deutscher Regisseur und Autor
 Michael Zylka (* 1950), deutscher Fußballfunktionär
 Winfried Zylka (1946–2019), deutscher Kommunalpolitiker und Kreispräsident des Kreises Segeberg

Siehe auch:
 Zylla